111th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Flushing Line
 111th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Fulton Street Line
 111th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Jamaica Line